Гай Гельвідій Приск ():

 Гай Гельвідій Приск (55 — 96) — політичний діяч Римської імперії.
 Гай Гельвідій Приск (стоїк) (д/н — 75) — політичний діяч та філософ-стоїк Римської імперії.